Нижче наведено список 61 муніципалітетів провінції Фоджа. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Фоджа